Kali henviser til flere artikler

Hinduisme 
 Kali (gudinde) – en indisk gudinde
 Kali (dæmon) – Lord of Kali Yuga og nemesis of Kalki
 Kali Yuga – tidsalder af Kali i Hunduisme

Andre 
 Kali (kampkunst) – en filippinsk kampkunst
 Kolkata (tidligere Calcutta) – hed tidligere Kali Ghat
 Kaliumhydroxid – kaldes kalilud
 Kaliumnitrat – kaldes kalisalpeter